La famille Scott est une famille anglaise qui s'est fait particulièrement connaître dans le domaine de l'architecture.

À cette famille appartiennent :

 Sir George Gilbert Scott (1811-1878), architecte prolifique qui fut le promoteur du Gothic Revival ;
  (1839-1897), architecte, un des créateurs de la firme de décoration Watts & Co, fils de George Gilbert Scott ;
 Giles Gilbert Scott (1880-1960), architecte, créateur des célèbres cabines téléphoniques rouges, fils de George Gilbert Scott, Jr. ;
  (1923-2017), architecte, fils de Giles Gilbert Scott ;
  (1882-1963), architecte, fils de George Gilbert Scott, Jr. ;
  (1841–1913), architecte, fils de George Gilbert Scott ;
 Dukinfield Henry Scott (1854-1934), botaniste, fils de George Gilbert Scott.

Voir aussi 
 

Architecte britannique
Famille britannique